Lachowski ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Borissowitsch Lachowski (1880–1937), russischer Maler
 Francisco Lachowski (* 1991), brasilianisches Model
 Georges Lakhovsky (1870–1942), russischer Erfinder